Albert Jacquard (1925-2013), généticien et essayiste français ;
 Joseph Marie Jacquard (1752-1834), inventeur français du métier à tisser semi-automatique ;
 Roland Jacquard, journaliste, essayiste et consultant français sur la question terroriste.

Ces personnalités ont donné leur nom aux : 
 métier Jacquard ou simplement Jacquard, inventé par Joseph Marie Jacquard ;
 jacquard, tissu fabriqué sur un métier Jacquard, et dont les motifs sont complexes, mais aussi par extension, un tricot à motifs complexes fait à la main ou avec une machine à tricoter ;
 lycée Joseph-Marie Jacquard de Caudry (département du Nord, France) ;
 Haute École Albert Jacquard de Namur (Belgique).